Wiggins et le Perroquet muet est un roman policier pour la jeunesse écrit par Béatrice Nicodème.

Résumé 
Londres, , une danseuse de cabaret est étranglée. Lestrade est dépassé. Sur place, Holmes repère des traces rondes sentant le poisson. Il charge Wiggins de retrouver un unijambiste susceptible de fréquenter Billingsgate market. Wiggins se rend d'abord chez la logeuse de la danseuse, c'est elle qui a fait la macabre découverte. Interrogée, un détail lui revient : ce jour-là, Loulou, le perroquet empaillé de Violet Juniper, n'était plus là.

Par des amies, sur le marché, la mère de Wiggins retrouve la trace de l'estropié. Il s'agit du père de la danseuse mais l'homme est mort d'une crise cardiaque peu de temps après l'enterement de sa fille. La danseuse vivait seule et ne voyait que son père. Le perroquet ne peut être qu'un cadeau du père. Wiggins part à la recherche du taxidermiste. Devant la devanture du magasin, il est harponné par Ferguson, le propriétaire qui le prend pour le nouvel apprenti. L'ancien a été retrouvé mort dans la Tamise. Wiggins accepte la place.

Wiggins observe Ferguson et apprend les rudiments de la taxidermie. Persuadé que la mort de l'ancien commis n'est pas naturelle, il passe une nuit, caché dans l'atelier. Un soir enfin, il surprend Ferguson revenu travailler : il cache quelque chose à l'intérieur d'un perroquet et le prépare pour la livraison. À l'aube, Wiggins se précipite chez Sherlock pour tout lui raconter. Grâce à eux, Scotland Yard parvient à arrêter Ferguson. Le receleur utilisait les perroquets pour transporter des bijoux volés. Par erreur l'apprenti avait livré le perroquet au père de Violet qui l'avait ensuite offert à sa fille. Pour le récupérer, Ferguson n'a pas hésité à tuer trois fois. Wiggins est grassement récompensé par Holmes, sa mère peut quitter le marché, elle trouve une place de cuisinière dans une maison bourgeoise.

Personnages 
 Wiggins
 Sherlock Holmes
 Mère de Wiggins : vend du poisson au Billingsgate Market et répare des chaises le soir.
 Docteur Watson
 Inspecteur Lestrade
 Violet Juniper : danseuse de cabaret retrouvée étranglée

Publication 
 1992 : Syros (Souris Noire)
 1997 : Syros (Souris noire)
 2005 : Syros (Souris noire)
 2006 : Nathan (Carrés classiques) + notes et questions de lecture pour collégiens (programme de français, 6e/5e). Présente aussi une nouvelle de Conan Doyle : L'Escarboucle bleue (1891)
 2008 : Syros (Souris noire)

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Roman français paru en 1992
Wiggins (série littéraire)
Perroquet dans la littérature
1992 en littérature policière